Третья футбольная лига 2009/2010 годов () — 2-й сезон Третьей лиги с момента её создания в 2008 году. Сезон стартовал 25 июля 2009 года и закончился 8 мая 2010 года. В турнире приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Третья лига 2009/10 на kicker.de

2009/2010
Германия
Германия
Спорт в Германии в 2009 году
Спорт в Германии в 2010 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010